Ізяслав Володимирович (бл.981—1001) — князь полоцький (990—1001), засновник гілки Ізяславичів Полоцьких.
 Ізяслав Володимирович (1077/1078 — 6 вересня 1096) — князь курський (до 1095), муромський (1095—1096).